Monitorar o monitoratge generalment vol dir ser conscient de l'estat d'un sistema, per observar una situació de canvis que es poden produir amb el temps, l'ús d'un monitor o dispositiu de mesurament d'algun tipus. El terme pot tenir els següents significats:

Ciència i tecnologia 
 Biomonitoratge, de compostos tòxics químics, elements o els seus metabòlits, en substàncies biològiques
 Monitoratge de deformació: mesurament i seguiment de l'alteració en la forma o les dimensions d'un objecte com a resultat de les tensions
 Monitoratge d'energia i focalització, una tècnica d'eficiència energètica

Medicina 
 Monitoratge (medicina), l'observació d'una malaltia, afecció o un o diversos paràmetres mèdics a través del temps
 Monitoratge en assaigs clínics, la supervisió i els esforços administratius que supervisen la salut d'un participant durant un assaig clínic
 Monitoratge del nadó
 Monitoratge del ritme cardíac
 Monitoratge neurofisiològic intraoperatori
 Monitoratge fetal en el part

Informàtica 
 Monitorar el rendiment d'aplicacions, seguiment i gestió del rendiment i la disponibilitat de les aplicacions de programari
 Monitoratge de transaccions de negocis, la gestió de tecnologia de la informació des d'una perspectiva de transacció comercial
 Monitoratge de xarxa, sistemes que monitoren constantment una xarxa informàtica per als components lents o que fallen, i que ho notifiquen a l'administrador de la xarxa
 Monitoratge de pàgina web, procés de proves i verificació on els usuaris finals poden interactuar amb una pàgina web o una aplicació web com s'esperaria que ho fessin.
 Monitoratge en núvol, servei de monitoratge que utilitza la informàtica en núvol.

En temes socials 
 Monitoratge electoral, l'observació d'una elecció per una o més parts independents
 Servei de monitoratge de mitjans, proporciona als clients les còpies de contingut dels mitjans de comunicació que siguin d'interès específic
 Vigilància, l'observació de la conducta o comunicacions de persones o grups
 Monitoratge (psicologia)
 Servei de monitoratge de mitjans

Referències